Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася під час свого матчу другого кола проти Моніки Нікулеску.

Вікторія Азаренко виграла титул, у фіналі перемігши Саманту Стосур з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Qatar Total Open, одиночний розряд
2012